Cuchilla Grande puede referirse a:
 Cuchilla Grande (Uruguay), sistema orográfrico del Uruguay.
 Cuchilla Grande (Argentina), sistema de lomadas de la Provincia de Entre Ríos.
 Cuchilla Grande (banda), banda uruguaya.